Сезон 1956—1957 у Національній лізі А — 60-й чемпіонат Швейцарії. Після двадцятивосьмирічної перерви переможцем став клуб Янг Бойз.

Підсумкова таблиця

Результати 
Джерело:RSSSF

Додатковий матч 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 червня 1957

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1957
Швейцарія
Швейцарія